Jõgisoo (Järva), een plaats in Estland, gemeente Järva
 Jõgisoo (Lääne-Nigula), een plaats in Estland, gemeente Lääne-Nigula
 Jõgisoo (Saue), een plaats in Estland, gemeente Saue